The Boys in the Band - opera teatrale del 1968 di Mart Crowley
 Festa per il compleanno del caro amico Harold (The Boys in the Band) - film del 1970 diretto da William Friedkin, tratto dall'opera teatrale
 The Boys in the Band - film del 2020 diretto da Joe Mantello, remake del film del 1970